Erkel család
 Erkel Ferenc (1810–1893) magyar zeneszerző
 Erkel (1952) Keleti Márton filmje
 Erkel Színház, budapesti színház a VIII. kerületben